Chamilly (Saône-et-Loire), commune française du département de Saône-et-Loire ;

 Noël Bouton de Chamilly, maréchal de France (1636-1715).